Anytime peut faire référence à :

 Anytime, morceau de Kumi Kōda
 Algorithme anytime, un type d'algorithme